Sidodadi (Bandar), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Banding Agung), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Belitang), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Biru-Biru), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Buay Pemaca), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Candi), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Garum), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Kejuruan Muda), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Kisaran Barat), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Langsa Lama), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Lawang), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Masaran), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Medan Timur), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Pardasuka), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Penarik), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Puring), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Sekincau), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Seuruway), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Simpang Kanan), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Sungai Rumbai), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidodadi (Way Tenong), een bestuurslaag in Indonesië